Selon l'artiste Sol LeWitt : « Dans l'art conceptuel, l'idée ou le concept est l'aspect le plus important du travail ». Le concept ou idée de base est donc l'élément moteur du processus créatif qui compte autant que le résultat.

Voir 
 Art conceptuel
 Glossaire de l'art contemporain
 Liste d'artistes en art contemporain

Arts plastiques